Неверово — остановочный пункт Костромского направления Северной железной дороги, расположенный в одноименном селе Костромской области.

Единственная боковая низкая платформа, рассчитанная на два вагона, состоит из бетонных блоков. Электропоезд останавливается непосредственно на платформе серединой состава. Выход из вагонов, которые не обслуживаются платформой производится прямо на землю, причем расстояние между последней ступенькой и землей довольно существенное. Южней платформы расположен неохраняемый регулируемый железнодорожный переезд. Отсутствует касса для продажи билетов на пригородные поезда.

На платформе останавливаются все пригородные поезда. Не останавливаются электропоезда-экспрессы сообщением Ярославль — Кострома.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов — на Яндекс. Расписаниях

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Костромской области